Wozniczak ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Wozniczak (1884–1968), österreichische sozialdemokratische Gemeinderätin und Hotelfachfrau
 Isidor Wozniczak (1892–1945), Hotelier und sozialdemokratischer Widerstandskämpfer